El término Carvoeira se puede referir a:

Carvoeira, una freguesia del municipio de Mafra (Portugal).
Carvoeira, una freguesia del municipio de Torres Vedras, Portugal.
Carvoreira, un barrio de la ciudad de Florianópolis, Brasil.

pt:Carvoeira